Хелльстен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хелльстен, Войтто (1932—1998) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Хелльстен, Милья (род. 1990, в замужестве Сулланмаа, Милья) — финская кёрлингистка.
 Хелльстен, Юхан (род. 1975) — шведский шахматист, гроссмейстер (2004).